

Patronymie 

 Craig Shakespeare (1963-), footballeur anglais ;
 Hamnet Shakespeare (1585-1596), fils de William Shakespeare ;
 Judith Shakespeare (1585-1662), fille de William Shakespeare ;
 Robert Shakespeare (dit Robbie Shakespeare), (1953-), musicien jamaïcain  ;
  (1948-2010), chanteur australien ;
 William Shakespeare (1564–1616), dramaturge anglais  ;
 William Shakespeare (1849-1931), ténor, pédagogue et compositeur anglais ;
 Nicholas Shakespeare (1957-), journaliste et écrivain britannique

Œuvres 

 Racine et Shakespeare est une œuvre de Stendhal (1823-1825).
 William Shakespeare est une œuvre de Victor Hugo (1864).
 Shakespeare Wallah est un film sorti en 1965.
 La Planète de Shakespeare est un roman de science-fiction de Clifford D. Simak (1976).
 Opération Shakespeare est un film sorti en 1994.
 Shakespeare in love est un film sorti en 1998.
 Poppy Shakespeare est un film sorti en 2008.

Théâtre 
 Le Shakespeare's Globe est une reconstitution moderne, mais à l'identique, du théâtre londonien dans lequel W. Shakespeare jouait ses pièces.
 La Royal Shakespeare Company est une troupe de théâtre britannique fondée en 1879.
 La Reduced Shakespeare Company est une troupe de théâtre britannique fondée en 1981.

Divers 
 (2985) Shakespeare est un astéroïde.
 Shakespeare est un cratère sur Mercure.
 Shakespeare and Company est une librairie située dans le  de Paris.
 La Shakespeare Tower est une tour résidentielle de la Cité de Londres.
 Le Shakespeare Programming Language est un langage de programmation créé en 2001.

Patronyme anglais